Lenga ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Pawel Lenga MIC (* 1950), Erzbischof der Römisch-katholischen Kirche und emeritierter Bischof von Karaganda, Kasachstan

Siehe auch:
 Lenga-Südbuche